Magdalena Max-Neef de Amesti (Berkeley, California, 28 de Julio de 1961) es una actriz chilena de cine, teatro y televisión. Reconocida en su país por el personaje Mirnita, en la serie Los Venegas y por su destacada participación en obras teatrales.

Biografía 
Magdalena es hija del economista y ex candidato a la presidencia de Chile, Manfred Max Neef, y de Gabriela De Amesti. Realizó sus estudios secundarios en Villa María Academy.

La maternidad llegó cuando Magdalena era muy joven. Junto a su primera pareja tuvo a Matías. Posteriormente vivió la viudez y debió hacerse cargo de su hijo sola. En esta etapa, sus compañeros de la compañía Aparte se transformaron en un gran pilar junto a su familia y logró salir adelante. Pero más allá de las dificultades que debió superar, Magdalena conserva bellos recuerdos de la primera vez que se convirtió en madre.

Después de más de quince años se convirtió en madre por segunda vez. Esta vez con su pareja el reconocido actor Juan Bennet, el único con quien decidió contraer matrimonio. Junto a él, tuvo a Elisa, a los 40 años y a Sofía, a los 42 años. La actriz reconoce que su segunda hija no fue muy planificada por un tema de edad.  

Es muy amiga de los actores Josefina Velasco, Rodrigo Bastidas, Elena Muñoz y Gabriel Prieto.

Carrera
Estudió en la Escuela de teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

En teatro inicia su carrera en el año 1981 con La asamblea de los pájaros y se extiende largamente pasando por obras como Recordando con ira del Teatro de la Universidad Católica y El avaro dirigida por Ramón Griffero en el Teatro El Conventillo. Posteriormente trabaja de 1985 a 1986 como profesora del taller de voz y del taller de dramaturgia en la Universidad Católica. Luego se desempeña como profesora del taller de actuación para cine y televisión en Chilefilms.

En 1991 se une a Teatro Aparte actuando en la obra ¿Quién me escondió los zapatos negros? dirigida por Rodrigo Bastidas. En adelante seguirá trabajando en esta compañía en obras como De uno a diez ¿Cuánto me quieres?, El membrillar es mío, Yo, tú y ellos, Dementes, Desatinadas, Ella en mi cabeza y ¿Triángulo o rectángulo?.

Durante 2006 y 2007 ejerce el cargo de jefa de carrera de la Escuela de Teatro de la Universidad Santo Tomás.

Cabe destacar su labor en radio, donde trabaja en el programa Desatinadas de la Radio Universidad de Chile, en el cual se desempeña hasta 2004.

Filmografía

Cine

Telenovelas

Series y unitarios

Programas de televisión 
 Pollo en conserva (La Red, 2007) - Panelista
 Teatro en Chilevisión (Chilevisión, 2009) - Francisca
 Mujeres primero (La Red, 2012) - Invitada
 Sin Dios ni late (Zona Latina, 2014) - Invitada
 Muy buenos días (TVN, 2018) - Panelista
 Los 5 mandamientos (Canal 13, 2021) - Invitada

Teatro
La asamblea de los pájaros.
Recordando con ira.
El avaro
¿Quién me escondió los zapatos negros?.
De uno a diez ¿Cuánto me quieres?.
El membrillar es mío.
Yo, tú y ellos.
Dementes.
Desatinadas.
Ella en mi cabeza.
¿Triángulo o rectángulo?.
¿Por qué a mí?.
Consuegros.
"Siempre estás diciendo que te vas".

Referencias

Enlaces externos 
 

Nacidos en Santiago de Chile
Actrices de cine de Chile
Actrices de teatro de Chile
Actrices de televisión de Chile
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Jappening con ja